Horkheimer ist der Nachname folgender Personen:
 Hans Horkheimer (1901–1965), deutscher Archäologe
 Max Horkheimer (1895–1973), deutscher Sozialphilosoph 
 Rudolf Horkheimer (1894–1982), deutscher Ingenieur und Funkamateur